Paraprotis pulchra är en ringmaskart som beskrevs av Imajima 1979. Paraprotis pulchra ingår i släktet Paraprotis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pulchra